Yuriy Mykolayovych Virt -  (Leópolis, 4 de maio de 1974) é um ex-futebolista ucraniano. Atuava como goleiro.

Fez carreira predominantemente nos principais times de Donetsk, o Matallurg Donetsk e o Shakhtar Donetsk, tendo mais destaque no primeiro (102 jogos). Jogou ainda por Skala Stryi, FC Lviv e Borysfen Boryspil.

Virt encerrou sua carreira em 2012, após ter feito apenas dois jogos em sua segunda passagem pelo Shakhtar, onde, somando as duas passagens que teve, realizou 66 partidas.

Seleção Ucraniana
Pela Seleção Ucraniana, Virt realizou apenas duas partidas em 2001.

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Ucrânia
Goleiros da Ucrânia
Futebolistas do FC Shakhtar Donetsk
Futebolistas do Metalurh Donetsk
Naturais de Lviv